La Torre Empresarial Claret es un edificio ubicado en la ciudad de Maracaibo, Venezuela. Fue inaugurado en el año 1998 y diseñado por el Estudio B&A del Arquitecto Julio Bustamante Montiel, cuenta con 2 niveles de sótano para estacionamiento y 22 niveles distribuidos en 2 niveles de locales comerciales, 18 niveles de oficinas, un nivel de terraza y un nivel de sala de máquinas, está entre los 10 edificios más altos de Maracaibo y es una referencia arquitectónica de la ciudad por su estilo contemporáneo.

Véase también 
Anexo:Rascacielos de Maracaibo
Torre Angelini

Rascacielos de Maracaibo